ULQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tulua Farfan (Colombia)